Клапка:
 Дьордь Клапка
 Джером Клапка Джером